Bévéziers peut désigner :
 Beachy Head, un cap britannique, dont Bévéziers est l'ancien nom français ;
 Bataille du cap Béveziers, une bataille navale entre la France et l'Angleterre en 1690 ;
 , le nom de deux sous-marins français.